Tre colori ha diversi significati.

Cinema 

Alla trilogia di film di Krzysztof Kieślowski:

 Tre colori - Film blu, 1993
 Tre colori - Film bianco, 1994
 Tre colori - Film rosso, 1994

Musica 

 Tre colori, album di Graziano Romani del 2007
 Tre colori, singolo di Tricarico del 2011